Кус:

 Кус () — коммуна в Германии.
 Кус () — город в Египте.
 Кус () — административно-территориальный округ в штате Орегон, США.
Фамилия:
 Кус, Давор (род. 1978) — хорватский профессиональный баскетболист.
 Кус, Торин (род. 1980) — американский лыжник.

См. также 
 Куса (значения)
 Кускус